Abitbol est un nom de famille d'origine juive fréquent en Afrique du Nord.

Étymologie 
Abitbol signifie "celui qui a un tambour" en hébreu et en arabe (abou tbal, أبو طبل = "l'homme au tambour"). Ce nom désigne probablement un fabricant, un marchand ou un joueur de tambour.

Variantes 
 
 
 Abitboul
 Bitbol
 Bitboul

Patronyme 

 Bob Oré Abitbol (1949-), écrivain ;
 Daniel Abitbol (1955-), peintre penseur, inventeur ;
 Gregory Abitbol (1976-), musicien français, batteur du groupe Superbus ;
 Michel Abitbol (1943-), chercheur israélien ;
 Pascale Andrée Abitbol, connue sous le nom de Lara Roxx (1982-), actrice pornographique canadienne ;
 Sarah Abitbol (1975-), patineuse artistique française ;
 , coprésident du Congrès juif canadien ;
 William Abitbol (1949-2016), personnalité politique française.
 Miel Abitbol (2007-), tiktokeuse française.

Notes et références 

Patronyme séfarade
Patronyme marocain